Залік гонок переслідування Кубка світу з біатлону 2010-11 складається на основі результатів 7 гонок, перша з яких відбулася 5 грудня 2010 в Естерсунді, а остання відбудеться 19 березня в Осло. Малий кришталевий кубок переможця сезону 2009-10 належить Маґдалені Нойнер з Німеччини.

Формат
В гонці переслідування або персьюті спортсменки стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерскій. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний вистріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, яка першою перетнула фінішну лінію. 

Біатлоністки виконують стрільбу на установках, призначених їм перед гонкою. 

Переможець сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Призери сезону 2009–10

Переможці та призери етапів

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎